Funk, estil musical que sorgí als Estats Units durant els anys 70 com a resultat de l'evolució d'alguns elements del soul i del jazz 
 Funk (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Casimir Funk (Varsòvia, 1884), bioquímic d'origen polonès 
 Paul Funk (1886, Viena - 1969, Viena), matemàtic austríac que es va dedicar a la geometria i al càlcul de variacions